Therdsak Chaiman (Suphanburi, 29 de setembro de 1983) é um futebolista profissional tailândes, meia, milita no Chonburi FC.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Tailândia
Futebolistas do Chonburi FC